Różowce (Rosales) – grupa roślin okrytonasiennych

Osoby o tym nazwisku:
 Gaudencio Rosales – rzymskokatolicki duchowny 
 José Luis Rosales – salwadorski strzelec, olimpijczyk
 Roman Adame Rosales – rzymskokatolicki duchowny